Estación de La Marina puede referirse a dos estaciones:

 La Estación de La Marina (Metro de Málaga) de las líneas 1 y 2.
 La Estación de La Marina (Metrovalencia) de las líneas 4 y 6.
 La Estación de La Marina (TRAM Alicante) de la línea 4L.